Scherben bringen Glück steht für:

 ein Sprichwort, siehe Polterabend #Geschichte und Deutung
 Scherben bringen Glück (1932), deutsche Kurzfilmkomödie von und mit Curt Bois
 Scherben bringen Glück (1957), österreichische Liebeskomödie von Ernst Marischka